El Conde Conrad von Reventlow (21 de abril de 1644 - 21 de julio de 1708) fue un hombre de estado danés que fue "Gran Canciller de Dinamarca" (), un título predecesor al de Primer Ministro de Dinamarca, desde 1699 hasta su muerte. Su ministerio ocurrió durante el reinado de Federico IV.

Carrera militar 
Conrad von Reventlow era el hijo del Canciller Ditlev Reventlow (1660-1664). Era hermano del chambelán Henning Reventlow (1640-1705) y del Canciller Ditlev Reventlow (1654-1701). Asistió a la Academia de Sorø y estudió en la Universidad de Orleans (1662). Después de asistir a la universidad, Reventlow fue llamado a la Corte Danesa en 1665, donde ocupó varios puestos de responsabilidad. En la década de 1670, se convirtió en coronel en el ejército danés. Reclutó un regimiento y se distinguió en la guerra de Escania (1675-1679).

En 1700, Reventlow estuvo profundamente involucrado en las negociaciones de paz con Suecia durante le bloqueo naval de ese país de Copenhague, un acontecimiento temprano de la Gran Guerra del Norte. Tanto Francia como Reino Unido trataron extensamente con Reventlow en sus esfuerzos de presionar a Dinamarca a declarar la paz, con el propósito de impedir la expansión de la guerra por Europa.

Consejero y Gran Canciller 
En 1672, se convirtió en comisionado en Schleswig-Holstein. En 1685, Reventlow utilizó su influencia como consejero de la corte en nombre del corsario Benjamin Raule (1634-1707), para promover la adquisición danesa de la isla de St. Thomas en las Indias Occidentales.

En 1678, pidió abandonar el servicio cuando su esposa se hallaba enferma incurable.

Familia 
Se casó dos veces; con su primera esposa, Anna Margarethe Gabel (1651-1678), tuvo:
 Christian Detlev Reventlow, quien jugó un prominente papel político 
 Christine Sophie (1672-1757), fue influyente como consejera de su hermana y su cuñado, la reina y el rey danés.

Con su segunda esposa, Sophie Amalie Hahn (1664-1722), tuvo:
 Anne Margrethe (1682-1710), desposó al Conde Hans Schack de Schackenborg
 Ulrikke Eleonor (1690-1754), desposó a Ferdinand Anton Gyldenløve, nieto del rey Federico III con su amante, Margrethe Pape
 Anna Sophie (1693-1743), desposó al rey Federico IV en 1721, convirtiéndose en la primera reina de Dinamarca moderna sin haber nacido princesa.

Su sarcófago en la Catedral de Schleswig (Schleswiger Dom) fue diseñado por el renombrado escultor Thomas Quellinus.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
Jirí Louda and Michael MacLagan, Lines of Succession: Heraldry of the Royal Families of Europe, 2nd edition (London, U.K.: Little, Brown and Company, 1999), table 19.

Enlaces externos 
Kannegaard and Skeel Family Tree of Greve Conrad Reventlow.

Daneses del siglo XVII
Políticos de Dinamarca
Alumnado de la Universidad de Orleans
Caballeros de la Orden del Elefante